Boće je ime več naselij:
 Boće, Bosna in Hercegovina - naselje v okrožju Brčko, Bosna in Hercegovina
 Boće, Srbija - naselje v Občini Raška, Raški upravni okraj, Srbija